USS Philadelphia je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Philadelphia (1776) 
 USS Philadelphia (1799) 
 USS Philadelphia (1861) 
 USS Philadelphia (C-4) 
 USS Philadelphia (CL-41) 
 USS Philadelphia (SSN-690)

Philadelphia